Чу́ркин (Чу́ркина) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

 
 Чуркин, Альберт Никитович (род. 1923) — советский партийный и государственный деятель.
 Чуркин, Андрей Андреевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Чуркин, Борис Сергеевич (1937—2011) — советский изобретатель.
 
 Чуркин, Виктор Николаевич (1952—1979) — советский футболист.
 Чуркин, Виталий Иванович (1952—2017) — советский и российский дипломат, постоянный представитель России при ООН и в СБ ООН.
 Чуркин, Владимир Дмитриевич (1953—2021) — советский футболист, тренер.
 Чуркин, Геннадий Иванович (1937—2016) — депутат Государственной думы.
 Чуркин, Григорий Еремеевич (1831—1900) — купец первой гильдии, меценат, старообрядец.
 Чуркин, Иван Кузьмич (1927 — ?) — советский государственный деятель, новатор производства, Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 Чуркин, Павел Филиппович (1828—?) — русский гидрограф, геолог, метеоролог и астроном.
 Чуркин, Сергей Александрович (род. 1956) — депутат Государственной думы I созыва.
 Чуркин, Станислав Александрович (1937—2005) — актёр, дьякон РПЦ.
 Чуркин, Фёдор Семёнович (1932—1987) — советский гидрограф и геодезист.
 

 Чуркина, Инна Александровна (в замужестве Гомес; род. 1970) — российская актриса, фотомодель и филантроп.
 Чуркина, Ольга Владимировна (в замужестве Семёнова; род. 1973) — российская спортсменка-паралимпиец.

Топонимы 
 Чуркин — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Чуркин — бывший хутор, ныне часть села Середа Белгородской области.
 Мыс Чуркин — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

Примечания